Alfredo Balmelli – calciatore uruguaiano
 Lukas Balmelli – ex hockeista su ghiaccio svizzero
 Ruggero Balmelli detto Geo – ex cestista svizzero